Asienmesterskabet i håndbold for kvinder 2021 var den 18. udgave af Asienmesterskabet i håndbold for kvinder. Turneringen blev spillet over ti dage i den jordanske hovedstad Amman, fra den 15. til 25. september 2021.

Den 3. august 2021, annoncerede Asian Handball Federation at man ville flytte turneringen fra Sydkorea til Jordan, grundet coronaviruspandemien.

 vandt turneringen for femte gang i træk og femtene gang i historien, efter finalesejr over  med cifrene 33–24.

Turneringen fungerede også som den syd- og mellemamerikanske del af kvalifikationen til VM 2021 i Spanien, og holdene spillede om de ledige pladser ved VM-slutrunden, som tilfaldt til turneringens medaljevindere fra ,  og , samt  der gør VM-slutrundedebut.

Grupperunde

Gruppe A

Gruppe B

Slutspil

Oversigt 

5.-8. placeringskampe

Kamp om 9. pladsen

5.-8. placeringskampe

Semifinale

Kamp om 7. pladsen

Kamp om 5. pladsen

Bronzekamp

Finalekamp

Rangering

Referencer

Noter 

2021 (kvinder)
Håndbold i Jordan
Håndbold i 2021